Karl 10. (også Charles og Carl) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Karl 10. Gustav (1622–1660), konge af Sverige 1654–1660.
 Karl 10. (1757–1836), konge af Frankrig 1824–1830.

Se også 
 Karl